Con rivoluzione agricola, rivoluzione agraria o talvolta anche rivoluzione verde ci si riferisce a periodi storici e preistorici segnati da notevoli sviluppi nel campo della produzione agricola, essi sono:

 Prima rivoluzione agricola o rivoluzione neolitica (10.000 a.C. circa): fase preistorica di passaggio da caccia e raccolta all'agricoltura stanziale.
 Rivoluzione agricola araba (tra VIII e XIII secolo): periodo di diffusione di nuove colture e tecniche agricole nel mondo arabo-musulmano.
 Seconda rivoluzione agricola o rivoluzione agricola britannica (tra XVII e XIX secolo): periodo di grosso aumento della produttività agricola in Inghilterra dovuto allo sviluppo di nuove tecniche agricole.
 Rivoluzione agricola scozzese (tra XVII e XIX secolo): fase di cambiamenti radicali nell'agricoltura della Scozia.
 Terza rivoluzione agricola o rivoluzione verde (XX secolo): periodo di diffusione di nuove tecniche di produzione agricola che hanno permesso un aumento della rendita delle coltivazioni.
 Seconda rivoluzione verde (XXI secolo ed oltre): termine nato nel 1981 per indicare un ipotetico futuro dove si dovrebbe fare largo uso dell'ingegneria genetica sulle piante da coltura per migliorarne la rendita.